Mark Edmondson e Paul McNamee hanno battuto in finale Steve Denton e Sherwood Stewart 6-3, 7-64.

Teste di serie

 Peter Fleming /  John McEnroe (terzo turno)
 Mark Edmondson /  Paul McNamee (Campioni)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (terzo turno)
 Steve Denton /  Sherwood Stewart (finale)
 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (semifinali)
 Fritz Buehning /  Johan Kriek (terzo turno)
 Mark Dickson /  Tomáš Šmíd (terzo turno)
 John Alexander /  John Fitzgerald (secondo turno)

 Sammy Giammalva /  Tony Giammalva (secondo turno)
 Mike Bauer /  Pat Cash (quarti di finale)
 Andy Andrews /  John Sadri (secondo turno)
 Broderick Dyke /  Rod Frawley (quarti di finale)
 Drew Gitlin /  Craig A. Miller (secondo turno)
 David Dowlen /  Nduka Odizor (terzo turno)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (quarti di finale)
 David Graham /  Laurie Warder (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1983